Ел Бамбу има више значења:

 Ел Бамбу (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Бамбу (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бамбу (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бамбу (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бамбу (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бамбу (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бамбу (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику